hrabstwo Custer (ang. Custer County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Custer (ang. Custer County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Custer (ang. Custer County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Custer (ang. Custer County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Custer (ang. Custer County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Custer (ang. Custer County) w USA, w stanie Dakota Południowa